Джейн Се́ймур (): Джейн Сеймур (1507/1508 — 1537) — третья жена короля Англии Генриха VIII; мать Эдуарда VI.
  (1541—1561) — писательница, племянница предыдущей.
 Джейн Сеймур Фонда (род. 1937) — американская актриса, модель, писательница, продюсер, общественная активистка.
 Джейн Сеймур (род. 1951) — британская актриса.